Výraz Peca může znamenat:

 přezdívka herce Jiřího Pechy
 hora Peca v pohoří Karavanky

 příjmení
 Pavel Peca (1948–2012), vrah